«Оставить след» — художественный фильм режиссёра Германа Лаврова.

Сюжет 
Студентка Нина Денисова вместе с концертной бригадой приезжает на строительство железной дороги. Здесь она встречает своего бывшего одноклассника, в которого тайно влюблена и решает остаться на стройке. Не сразу поймёт Нина, что из-за Толика не стоило бросать институт и менять свою жизнь, но о своём решении не пожалеет.

В ролях 
 Светлана Колышева / Петросьянц — Нина
 Сергей Проханов — Толик
 Иван Рыжов — Захарушкин
 Лев Прыгунов — Воробьёв
 Александр Сафронов — Борис
 Татьяна Догилева — Томка
 Наталья Потапова — Зина
 Николай Пеньков — Емельянов
 Игорь Ясулович — Мэнээс
 Любовь Соколова — Полина Петровна
 Леонид Трутнев — эпизод

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Герман Лавров
 Сценарий: Александр Розин
 Оператор: Михаил Биц
 Композитор: Исаак Шварц
 Текст песен: Булат Окуджава

Ссылки 
Оставить след (1982)

Фильмы СССР 1982 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Германа Лаврова